Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2017 vond plaats van 8 tot en met 19 maart 2017 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 29e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2017. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
Voor dit verplichte toernooi hadden zich 28 speelsters uit de top 30 aangemeld. Petra Kvitová (WTA-12) was nog herstellende van haar verwondingen die zij in december had opgelopen bij een overval. Titelhoudster Viktoryja Azarenka (WTA-17) was haar titel niet komen verdedigen – zij was nog op zwangerschapsverlof.

De als eerste geplaatste Serena Williams had zich voor aanvang van het toernooi afgemeld wegens haar knieblessure.

Het veertiende reekshoofd, Jelena Vesnina uit Rusland, won het toernooi. In de ruim drie uur durende finale versloeg zij haar als achtste geplaatste landgenote Svetlana Koeznetsova in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Met zijn 35 gespeelde games vestigde deze finale het record van het hoogste aantal games in een vrouwenfinale in Indian Wells. Vesnina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds 2013.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door de Australische Darja Gavrilova. Ook haar landgenote Kirsten Flipkens wist haar openingspartij te winnen, waarna zij de duimen moest leggen voor de als zevende geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza.

De Nederlandse Kiki Bertens was als 18e geplaatst en had daardoor een bye voor de eerste ronde gekregen. Zij won haar openingspartij, maar moest het in de derde ronde afleggen tegen het vijftiende reekshoofd, de Zwitserse Timea Bacsinszky.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Bethanie Mattek-Sands en Coco Vandeweghe hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
 Mattek-Sands speelde samen met Lucie Šafářová – zij waren het eerste reeks­hoofd en bereikten de halve finale; daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Vandeweghe, met landgenote Shelby Rogers aan haar zijde, strandde in de eerste ronde.

Het als zesde geplaatste duo Chan Yung-jan en Martina Hingis won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Tsjechische koppel Lucie Hradecká en Kateřina Siniaková in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Chan had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Hingis 55.

De Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson uit Zweden bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Indian Wells 2017
Indian Wells